Eisert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eisert (* 1976), Autor, Satiriker und Dozent
 Willibald Eisert (1875–1950), Mundartdichter des Erzgebirges